Stratford heißen folgende geographischen Objekte:

 Stratford (Australien)
 Stratford (Ontario), Kanada
 Stratford (Prince Edward Island), Kanada
 Stratford (Québec), Kanada
 Stratford (Neuseeland)
 Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, Vereinigtes Königreich
 Stratford (London), England, Vereinigtes Königreich
 Fenny Stratford, Milton Keynes, England, Vereinigtes Königreich
 Stony Stratford, Milton Keynes, England, Vereinigtes Königreich
 Water Stratford, Buckinghamshire, England, Vereinigtes Königreich
 Stratford (Connecticut), im Fairfield County, CT, Vereinigte Staaten
 Stratford (Illinois), im Ogle County, IL, Vereinigte Staaten
 Stratford (Iowa), im Hamilton und im Webster County, IA, Vereinigte Staaten
 Stratford (Kalifornien), im Kings County, CA, Vereinigte Staaten
 Stratford (New Hampshire), im Coös County, NH, Vereinigte Staaten
 Stratford (New Jersey), im Camden County, NJ, Vereinigte Staaten
 Stratford (New York), im Fulton County, NY, Vereinigte Staaten
 Stratford (Oklahoma), im Garvin County, OK, Vereinigte Staaten
 Stratford (South Dakota), im Brown County, SD, Vereinigte Staaten
 Stratford (Texas), im Sherman County, TX, Vereinigte Staaten
 Stratford (Virginia), im  Westmoreland County, VA, Vereinigte Staaten
 Stratford (Wisconsin), im Marathon County, WI, Vereinigte Staaten
Gebäude:
 Bahnhof Stratford International, Fernbahnhof im Londoner Osten

Stratford ist das Pseudonym folgender Personen:
 Dean Stratford, Pseudonym von Dino Strano, italienischer Schauspieler
 Dizzy Stratford, Pseudonym von Jacob de Haan, niederländischer Komponist

Stratford ist der Familienname folgender Personen:
 Faye Stratford (* 1991), US-amerikanische Skispringerin
 John Stratford († 1348), englischer Geistlicher, Lordkanzler und Erzbischof von Canterbury
 Neil Stratford (* 1938), britischer Mediävist

Siehe auch: 
 Strafford
 Stratfor
 Stretford